Avelino Lopes (, ) foi um político brasileiro. Foi prefeito da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, entre janeiro e março de 1932.

Prefeitos de Curitiba